Чемпіонат Полтавської області з футболу та Кубок Полтавської області з футболу у сезоні 2009 року. Переможцем Чемпіонату стає команда що посідає перше місце у Першій Лізі Полтавщини. Переможцем Кубку стає команда що здобуде перемогу у фіналі Кубка.

1 ліга

2 ліга

2 ліга група А

2 ліга група Б

Кубок Полтавщини 2009

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу

2009 у футболі
Чемпіонат Полтавської області з футболу
2009 в українському спорті
2009 у Полтавській області